Granite Falls ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Granite Falls (Minnesota)
 Granite Falls (North Carolina)
 Granite Falls (Washington)
 Granite Falls Township im Chippewa County, Minnesota